Verginità – stato biologico riferito alla sessualità

Film 
Verginità – film diretto da Otakar Vávra (titolo originale: Panenství – 1937)
Verginità – film diretto da Leonardo De Mitri (1951)
Verginità – film diretto da Marcello Andrei (1974)